Дасий () — мужское имя латинского происхождения. Его носили некоторые святые:
 Дасий Доростольский (погиб ок. 300 года) — мученик, память 20 ноября
 Дасий Никомедийский (погиб в 303 году) — мученик, пострадал с Гайем, Зотиком и иными воинами общим числом 15 в Никомедии, память 21 октября

Также под этим именем известен римский комендант крепости Кластидия.

 Дасий — пятисложная стопа (U U U — —).

Примечания